Свенчиц () — польский дворянский герб.

Описание 
В  голубом (золотом) поле восьмиконечный крест. Герб этот очень древен в Польше, введен в ней первыми католиками и помещён на щите у Литовской погони.

Герб используют

См. также 
 Бойча (герб)

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Типы крестов
Гербы с изображением трёх страусовых перьев